Саузе-д’Ульс () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1157 человек (2008 г.), плотность населения составляет 68 чел./км². Занимает площадь 17 10 км². Почтовый индекс — 10050. Телефонный код — 0122.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sauzedoulx.to.it/

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики